Beatrice di Falkenburg – regina consorte di Germania
 Bob Falkenburg – ex tennista statunitense
 Erik Falkenburg – calciatore olandese